S14 – oznaczenie częściowo istniejącej drogi ekspresowej w Polsce
 S14 – oznaczenie gwiazdy w konstelacji Strzelca